Molekulska formula -{C12H13N3}- se može odnositi na:

 Gapikomin
 Pirimetanil